Trishiras (Sanskrit   „dreiköpfig“) ist in der indischen Mythologie:

 Trishiras (Sohn von Ravana), ein Sohn des Dämons Ravana, von Rama getötet
 Trishiras (Asura), ein Asura, von Vishnu getötet
 ein Beiname des Gottes Kubera
 ein Beiname des Gottes Vishvarupa